Gminy w Czechach:
 Radkov – gmina w powiecie Igława
 Radkov – gmina w powiecie Opawa
 Radkov – gmina w powiecie Svitavy
 Radkov – gmina w powiecie Tabor
 Radkov – gmina w powiecie Zdziar nad Sazawą